Nihtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nihtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Nihtisaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Nihtisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar